Винча — топоним:
 Винча — гора в Мурманской области.
 Винча — озеро в Мурманской области.
 Винча — река в Мурманской области.
 Винча — бывший населённый пункт в Мурманской области.
 Винча — населённый пункт в общине Гроцка, Сербия.
 Винча — населённый пункт в общине Топола, Сербия.
 Институт ядерных наук «Винча».
 Винча — археологическая культура балканского неолита.